Die Abkürzung XTF steht für:
 das Handelssegment der Deutschen Börse für Börsengehandelte Fonds
 einen Formattyp der Datenbeschreibungssprache INTERLIS

 
XTF